Čapljina  este un oraș situat în Cantonul Herțegovina-Neretva al Federației Bosnia și Herțegovina, o entitate din Bosnia și Herțegovina. Este situat la granița cu Croația, la doar  de Marea Adriatică.

Râul Neretva curge prin oraș și se varsă în Adriatic chiar peste graniță. Reperul orașului este o statuie a Regelui Tomislav. Biserica Sfântul Francisc din Assisi este, de asemenea, o fațetă proeminentă a orașului. Stema orașului conține tabla de șah croată, turnul din Počitelj și Sfântul Francisc de Assisi.

Orașul are o istorie arheologică bogată și sălbăticie neatinsă și începe să dezvolte turismul agricol. Este, de asemenea, acasă la Hutovo Blato Park, care conține una dintre cele mai diverse populații de păsări din toată Europa. Orașul croat Metković este situat chiar peste graniță și există legături comerciale semnificative și alte legături între cele două orașe, noua autostradă internațională Čapljina.

Date demografice

Populație

Compoziție etnică
Populația din Čapljina, după etnie, conform recensămintelor din 1971, 1981, 1991 și 2013 este următoarea:

Bibliografie

Note

 
Locuri populate din Čapljina
Orașe din Bosnia și Herțegovina
Comunele Federației Bosniei și Herțegovinei